Torkio ima više značenja:
 Torkio (Bergamo)
 Torkio (Parma)
 Torkio (Pavija)